Кипкеевы () — карачаевский род.

Этимология слова Кипке 
Слово кипке происходит от древне-тюркского слова «кепке», которое и поныне известно карачаевцам как «знамя», «флаг», «стяг».

Ветви рода 
В Карачае ветви рода называют Атаул, самыми известными атаулами Кипкеевых являются;
 Къасмак (Къасмакълары)
 Тинкильди (Тинкильдилери)
 Къаншау (Къаншаулары)
 Гумай (Гумайлары)
 Чымыкъ (Чымыкълары)
 Нынгы (Нынгылары)
 Мадарлы (Мадарлылары)
 Бакку (Баккулары)

Также имеются другие атаулы исконно Кипкеевские, но стоит отметить что некоторые бывшие крепостные рода Кипкеевых, после отмены крепостного права взяли фамилию своих бывших хозяев и приписали себя к ним, но их атаулы или не знание их атаулов говорит за них.

Религиозная деятельность 
Кипкеевы как в прошлом, так и в настоящем имеют просвещённых религиозных представителей, многие и сейчас занимают религиозные должности как имамов, так и устазов в мечетях, везде, где они проживают, как станица Сторожевая, которая является образцовой в республике по изучению священных текстов, ученики Латифа Кипкеева часто получают призовые места, также стоит отметить, что дед Кипкеева Латифа около 20 лет был имамом в Сторожевой. Также представители Кипкеевых являются имамами в других местностях как в настоящем, так и в прошлом: аул Кызыл-Октябрь, аул Верхняя-Теберда, Хасаут-Греческий, Маруха и др.

Представитель рода Кипкеевых Имам Рамазан был инициатором волны мухаджирства в Османскую империю, получивший личную грамоту от Халифа Абдул-Хамида II фирман, поселил карачаевцев в лучших землях Турции под древним Сельджукским городом Конья, это поселение и по ныне является самым большим карачаевским поселением за пределами Кавказа именуемое Башхуюк.

Численность и расселение 
Кипкеевы являются одним из самых крупных и известных фамилий Карачая, численность которой насчитывается в КЧР на начало 2008 года более 2660 человек, а на конец 2016 года переваливает за 3000 человек.
На 2008 год Кипкеевы были двадцатыми по численности из более чем 300 карачаевских фамилии.
Родовыми поместья находятся в Дауте и Учкулане, откуда впоследствии и расселились на занимаемые ими земли.
Большая часть расселена в Зеленчукском районе, где они являются самой многочисленной фамилией, за ними следуют Батчаевы и Хубиевы и др.
В Зеленчукском районе преимущественно в:
 станице Сторожевой
 станице Зеленчукской
 станице Кардоникской
 ауле Кызыл-Октябрь
 селе Маруха,
а также в других населенных пунктах республики преимущественно в Верхней-Теберде, Курорте-Теберде, Карачаевске, Черкесске, Преградной, а также малыми группами во всех карачаевских районах республики и за её пределами.

Ссылки 
 О происхождении кавказских родов